Ercolania är ett släkte av snäckor. Ercolania ingår i familjen Stiligeridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Ercolania